In der Geschichte gab es immer wieder Reichseinigungen, z. B.

 die Vereinigung von Ober- und Unterägypten, siehe Reichseinigung (Ägypten)
 die Vereinigung der verschiedenen äthiopischen Teilkönigreiche 1855, siehe Geschichte Äthiopiens #Reichseinigung im 19. Jahrhundert
 1871 die Gründung des Deutschen Reiches im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges, siehe Deutsche Reichsgründung
 Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu werden zusammen als die Drei Reichseiniger Japans zum Ende der Sengoku-Zeit bezeichnet.

Als Reichseiniger wurde Otto von Bismarck gefeiert; es gab einen Personenkult um ihn (siehe auch Bismarckdenkmal).